Mädchen Amick – attrice statunitense
 George Amick – pilota automobilistico statunitense
 Red Amick – pilota automobilistico statunitense